Holoubek ist der Familienname folgender Personen:

 Gustaw Holoubek (1923–2008), polnischer Schauspieler, Film- und Theaterregisseur und Pädagoge
 Jakub Holoubek (* 1992), tschechischer Skeletonsportler
 Jan Holoubek (* 1978), polnischer Kameramann, Drehbuchautor und Filmregisseur
 Karl Holoubek (1899–1974), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Michael Holoubek (* 1962), österreichischer Jurist, Universitätsprofessor und Verfassungsrichter

Siehe auch:
 Holubec
 Holubek
 Holubeck